

Presentación previa 
El argentino Leonardo Mayer fue el campeón defensor, y pudo defender exitosamente su título tras derrotar en la final al portugués Pedro Sousa por 6–4, 7–5.

Cabezas de serie 

 'Leonardo Mayer (Campeón)
 Paolo Lorenzi (Primera ronda)
 Diego Schwartzman (Primera ronda)
 Wayne Odesnik (Segunda ronda)

<ol start="5">
  Paul Capdeville ''(Segunda ronda)
  Gastão Elias ''(Primera ronda)
  Máximo González ''(Segunda ronda)
  Víctor Estrella (Cuartos de final)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Guayaquil 2013